Ива́н Алекса́ндрович Кузнецо́в:

 Кузнецов, Иван Александрович (род. 1988) — российский гребец-каноист.
 Кузнецов, Иван Александрович (1917—2005) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Иван Александрович — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Кузнецов, Иван Александрович (1908—1987) — российский художник.